Picture-in-picture (montagetechniek), een montagetechniek om meerdere beelden tegelijkertijd aan het publiek te tonen
Picture-in-picture (televisie), een manier om een televisie of een ander apparaat meerdere televisiekanalen tegelijk te laten weergeven.